Copa del Mundo o Copa Mundial puede referirse a competiciones mundiales de diferentes deportes. Una Copa Mundial suele tener una duración menor que un Campeonato Mundial.

 Copa Mundial de Atletismo
 Copa Mundial de Béisbol
 Copa del Mundo de Ciclismo
 Copa Mundial de Ciclocrós
 Copa Mundial de Críquet
 Fútbol:
 Copa Mundial de Fútbol
 Copa Mundial Femenina de Fútbol
 Copa Mundial de Clubes de la FIFA
 Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA
 Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA
 Copa Mundial de Fútbol Americano
 Copa del Mundo de Esquí Alpino
 Copa del Mundo de Gimnasia Artística
 Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica
 Copa Mundial de Golf
 Copa Mundial de Hockey sobre Hierba
 Copa Mundial de Polo
 Copa del Mundo de Rugby
 Copa del Mundo de Rugby 7
 Copa Mundial de Triatlón
 Copa Mundial de Turismos
 Copa Mundial de Voleibol
 Copa Mundial de Waterpolo FINA

 
Terminología deportiva

sv:Världscup